Andrew Murray (bioloog) (1812 - 1878), Schots botanicus en zoöloog;
 Andrew Murray (golfer)
 Andrew Murray (predikant) (1828 - 1917), Zuid-Afrikaanse predikant;
 Andy Murray (1987), Schots tennisser.